BAA Limited, operador de sis aeroports britànics originalment coneguda com a British Airports Authority
 Basketball Association of America, antic nom de la National Basketball Association (NBA)
 Battle Angel Alita, nom anglès del manga GUNNM creat per Yukito Kishiro
 Batman: Arkham Asylum, videojoc publicat l'any 2009
 Boston Athletic Association, associació esportiva de la ciutat de Boston
 British Astronomical Association. associació científica britànica dedicada a l'astronomia, fundada l'any 1890